Krajišnik je lahko:
 prebivalec Vojne krajine
 Krajišnik, Bosna in Hercegovina
 Krajišnik, Sečanj